Натуральне число 1000
 1000 рік до нашої ери
 1000 рік нашої ери